258 км, 258-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 258 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 684552.
 258 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Молдавская железная дорога. Код 398317.
 258 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 623756.
 258 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 057456.